Брасіоза () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Шан-де-Брасіоза — парафія.